Hadi Aghily (Teerã, 15 de janeiro de 1980) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como defensor.

Carreira 
Hadi Aghily representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2007 e 2011.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Teerã
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011